El término suma puede referirse a:

Matemática 
 Suma, la operación aritmética de adición.
 Sumatorio, como operador matemático simbolizado por la letra griega () sigma mayúscula.
 Suma de dos cuadrados, en un teorema de Fermat.
 Suma conexa, en topología, una operación entre variedades.
 Suma vacía, Suma directa, Suma categórica, en álgebra abstracta.

Lógica 
 Introducción de la disyunción, regla de inferencia válida que permite añadir premisas a una proposición.

Teoría de juegos 
 Suma cero, el juego de suma cero.

Geografía  
 Suma, uno de los 106 municipios de Yucatán, México.
 Suma de Hidalgo, localidad del estado de Yucatán en México, cabecera del municipio de Suma.

Música 
 Suma, álbum musical de Ricardo Montaner.

Ficción 
 Suma Caridad, estación espacial ficticia del universo de Halo.